Powiat () – jednostka podziału administracyjnego II stopnia na Słowacji. Obecnie jest ich 79. Jednostkami nadrzędnymi są kraje, a podrzędnymi gminy (). Funkcjonują wyłącznie jako jednostki statystyczne. Na szczeblu powiatowym nie istnieją urzędy. Ponadto dzielnice Bratysławy i Koszyc funkcjonują na prawach miejskich, toteż stolica Słowacji podzielona jest na 5 powiatów miejskich, a Koszyce na 4 powiaty miejskie.

Lista powiatów 
Lista powiatów na terytorium Słowacji z uwzględnieniem ludności, powierzchni i kraju.

Przypisy